— четвёртая игра серии Virtua Fighter, выпущенная для аркадного автомата в 2001 году. Разработана компанией Sega AM2 и выпущена Sega. В 2002 году игра была портирована на консоль PlayStation 2.

В 2003 году на аркадный автомат и PlayStation 2 было выпущено обновление под названием , позже выпущенное в сервисе PlayStation Network. Через год только для Японии и для аркадных автоматов было выпущено последнее обновление игры .

Геймплей 

Система боя в Virtua Fighter 4 идентична другим играм серии. Игрок управляет одним из бойцов, каждый из которых владеет разными боевыми приемам и разными техниками ведения рукопашного боя.

Режимы 
 Аркада () — игра идентична версии игры для аркадного автомата. Игрок может выбрать любого персонажа и арену.
 Тренировка () — обучение игрока особенностям игры. Делится на несколько частей: Командная тренировка (), Свободное обучение () и Пробный режим ().
 Кумитэ () — режим «Квест» в оригинальной игре. После прохождения режима «Аркада» и «Кумитэ» открывается персонаж Дюраль.
 Квест () — игрок может участвовать в различных чемпионатах, чтобы зарабывать виртуальные деньги и на них можно приобрести различные заставки, обои, костюмы для персонажей, цвет волос и даже глаз. Один из турниров называется «Соник» (), где арена окружена кольцами и статуей талисмана Sega ежа Соника. Одной из главной особенностью режима стал искусственный интеллект. Для его создания Sega пригласила опытных игроков и запрограммировала приёмы в игру. Доступен в Virtua Fighter 4: Evolution и заменил режим «Кумитэ».

Изменения 
Геймплей Virtua Fighter 4 стал гораздо более удобным, чем у предшествующих игр серии, но разработчики старались расширить старые идеи и добавить новые. Была обновлена система уклонения, кнопка, отвечающая за уклонение была убрана, само оно было разделено на два типа: удачные и неудачные. Если уклонение не было выполнено за определённое временя, то персонаж становится уязвимым. Был расширен метод уклонение + побег, который появился в Virtua Fighter 3. Появился новый тип атаки «Сабаки» ().

Персонажи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В игре появились новые персонажи:

Версии игры

Virtua Fighter 4: Evolution 

В 2002 году на аркадные автоматы и в 2003 году для консоли PlayStation 2 была выпущена обновлённая версия игры под названием . В данной версии была добавлена функция сглаживания картинки, появились новые персонажи: Брэд Бёрнс и Го Хиногами. В связи с появлением новых персонажей для Ванессы Льюис был изменён стиль боя — вместо муай тай она владеет техникой вале-тудо.

Кроме того, в обновлении режим «Кумитэ» был заменён на «Квест».

Североамериканская и японская версии игры для PlayStation 2 продавалась с первой игрой серии под названием Virtua Fighter 10th Anniversary, тем самым отметив 10-й юбилей выхода Virtua Fighter.

Virtua Fighter 4: Final Tuned 
В 2002 году в Японии на аркадные автоматы было выпущено последнее обновление игры под названием . В игре были исправлены глюки и добавлены новые арены.

Саундтрек

Virtua Fighter 4 Sound Tracks 

Альбом  был выпущен 6 февраля 2002 года лейблом AM2 MIX. Музыка была написана Сатио Огавой и Хидэаки Миямотой. В альбом вошло 20 треков.

Virtua Fighter 4 Official Soundtrack 

Второй музыкальный альбом игры под названием  был выпущен 2 апреля 2002 года лейблом Tokyopop Soundtrax. Данный альбом отличается от Virtua Fighter 4 Sound Tracks лишь выпуском другого лейбла и незначительными различиями в длительности треков.

Virtua Fighter 4 Evolution Original Sound Tracks 

Третий и последний альбом игры  был выпущен 4 сентября 2002 года лейблом AM2 MIX. Музыка была написана такими композиторами, как Фумио Ито, Хидэаки Миямото, Кэйсукэ Цукахара и Сатио Огава. Альбом содержит 23 композиции.

Оценки и мнения 

Игра получила высокие оценки от критиков. Сайт The Video Game Critic поставил игре ранг A; в итоге своего обзора критик отметил, что Virtua Fighter 4 установила высокую планку в играх в жанре файтинг. Такую же оценку сайт поставил дополнению Virtua Fighter 4: Evolution.

В обзоре Virtua Fighter 4: Evolution от сайта 1UP.com игра была названа «Королём бойцов».

GameSpy не советуют играть в Virtua Fighter 4 тем игрокам, кто не обучился сложностям режима «Кумитэ». Обновлённую версию игры сайт оценил выше, чем оригинальную версию (97 баллов против 95). В своём обзоре он хвалит игру за техническое мастерство, которое даёт ей преимущество перед Soulcalibur II.

IGN оценил оригинальную версию игры для PlayStation 2 в 93 балла, посоветовав игрокам сыграть в Virtua Fighter 4 на консоли или на аркадном автомате.

От сайта GamePro Virtua Fighter 4: Evolution получила максимальную оценку, в отличие от оригинальной версии (5 баллов из 5 против 4), объясняя это тем, что в обновлении улучшена графика и обучение, добавлены новые персонажи и появились сотни различных предметов.

Российский журнал «Страна игр» оценила Virtua Fighter 4 в 8,5 баллов из 10 возможных.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Virtua Fighter 4 на сайте Sega Retro
 Virtua Fighter 4: Evolution на сайте Sega Retro

Virtua Fighter
Компьютерные игры 2001 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Network
Отменённые компьютерные игры для Dreamcast
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Sega AM2
Компьютерные игры, изданные Sega